Sylwester Kruczkowski (ur. 1862) – lekarz weterynarii, urzędnik
 Sylwester Kruczkowski (ur. 1892) – major piechoty Wojska Polskiego